Jean Dybowski (1856-1928) –  agronom, botanik i podróżnik
 Jan Dybowski (zm. 1943) – kierownik resortu komunikacji w Delegaturze Rządu